Виттель:

 Виттель (коммуна) — коммуна Vittel в департаменте Вогезы, Франция.

Персоналии 
Виттель — фамилия:
 Виттель, Игорь Станиславович (род. 1968) — российский журналист, телеведущий, продюсер и писатель.
 Виттель, Каспер ван (1653—1736) — нидерландско-итальянский пейзажист.